:

 John Miles (1943–2018), piloto de automovlismo británico.

 John E. Miles (1884 - 1971), legislador estadounidense.
 John Myles, también conocido como "Miles", fundador de la primera Iglesia Bautista en Gales de la que se tenga registro, en 1649.